Кошечка:
 Кошечка (мультфильм) (1968) — советский мультфильм, выполненный с помощью машины БЭСМ-4.
 Кошечка (фильм, 1983) — французский фильм.
 Кошечка (фильм, 1991) — советский фильм.
 Кошечка — 5-й фильм в телесериале Остров любви (1995-1996)
 Кошечка (фильм, 2009) — российская психоделическая комедия, режиссёр Г. Константинопольский.

См. также 
 Кошка (значения)
 Кошечки
 Кошечкин